Bill Turner (William Turner senior) − fikcyjna postać z filmów Disneya z serii Piraci z Karaibów, ojciec Willa Turnera. Został jedynie wspomniany w pierwszej części filmu, a pojawił się w „Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka” i „Piraci z Karaibów: Na krańcu świata”. Odtwórcą roli jest Stellan Skarsgård.

Przezwiska 
Przezwiska Billa Turnera (wer. ang. „Bootstrap Bill”) w zależności od ekranizacji i jej tłumaczenia: Sznurek, Pętelka, Rzemyk, Bucior, Cholewa.

Życiorys

Bill Turner sprzed czasów przedstawionych w „Piratach z Karaibów” 
William Turner senior był irlandzkim marynarzem, który porzucił żonę i syna w Anglii (Willa Turnera juniora) w poszukiwaniu skarbu Wysp Karaibskich. W niewyjaśnionych okolicznościach został piratem. Natomiast jego syn był przeświadczony, że ojciec był uczciwym człowiekiem, szanowanym kupcem marynarki handlowej.
Bill służył na Czarnej Perle w czasie gdy statkiem dowodził Jack Sparrow. Turner był jedyną osobą z załogi, która nie przyłączyła do buntu wszczętego przez Hektora Barbossę, pierwszego oficera Czarnej Perły, ponieważ uważał, że jest to naruszenie kodeksu pirackiego. Gdy okazało się, że azteckie złoto jest przeklęte, William senior wysłał jedną z monet swojemu synowi do Anglii jako medalion, by ukarać załogę za zdradę Jacka i podtrzymać klątwę. W odwecie Barbossa przywiązał Billa (za ucha od butów – ang. bootstraps od czego wzięło się jego przezwisko) do armaty i wyrzucił za burtę. Niedługo po tym Barbossa odkrył, że do odczynienia klątwy potrzebne są wszystkie monety, które muszą zostać oddane i krew każdego kto zabrał azteckie złoto, a co za tym idzie krew Billa Turnera. Rozpoczęło się poszukiwanie brakującej monety i potomka, w którego żyłach płynie krew Turnera.

Bill Turner w „Piratach z Karaibów: Na krańcu świata” 
Bill („Sznurówka”, „Rzemyk”) Turner zaciągnął się na statek Davy’ego Jonesa, by jego syn, Will mógł uniknąć losu pirata. Jednakże nie uchroniło to Willa przed tym losem. Po śmierci Davy’ego Jonesa młody Turner został kapitanem Latającego Holendra.

Fikcyjni piraci
Postacie z serii Piraci z Karaibów

it:Personaggi minori dei Pirati dei Caraibi#"Sputafuoco" Bill Turner
sv:Lista över rollfigurer i Pirates of the Caribbean-filmerna#Bootstrap Bill Turner